Kabinett Amelunxen bezeichnet verschiedene Kabinette von Landesregierungen von Nordrhein-Westfalen unter Rudolf Amelunxen:
 Kabinett Amelunxen I (1946)
 Kabinett Amelunxen II (1946–1947)